Carlos Alberto Álvarez (1948-), polític argentí, 32è vicepresident de la Nació Argentina (1999-2000)
 Carlos Álvarez-Nóvoa (1940-), cineasta espanyol
 Carlos Álvarez Pérez, director de cine espanyol
 Carlos Álvarez Rodríguez (1962-), baríton espanyol
 Carlos Álvarez Seidanes (1943-), ciclista argentí
 Carlos Álvarez (actor)